Via Traiana ist der Name folgender Römerstraßen:

 Via Appia Traiana in Italien, siehe Via Appia#Die antike Fernstraße
 Via Traiana Calabra von Brindisi nach Otranto
 Via Traiana (Balkan) auf der Balkanhalbinsel von Oescus bzw. Novae nach Philippopolis und zur Via Egnatia
 Via Traiana Nova in der Provinz Arabia Petraea